Öchsner steht für:

 Michael Öchsner (1816–1893), bayerischer Lehrer, Publizist und Schriftsteller
 Öchsner-Boote, deutsches Unternehmen